Александр Гри́щенко:
 Грищенко, Александр Васильевич (1883—1977) — советский художник-авангардист, исследователь истории и теории живописи, в особенности иконописи.
 Грищенко, Александр Игоревич (род. 1983) — российский филолог, прозаик, поэт.
 Грищенко, Александр Сергеевич (род. 1942) — российский дипломат.